

Acronim 
 Japanese Industrial Standards – istituto di standardizzazione giapponese

Informatica 
 Shift-JIS – codifica di caratteri